Naselja u Sloveniji
 Iglenik (Novo Mesto, Slovenija), naselje u općini Novo Mesto
 Iglenik pri Veliki Loki, naselje u općini Trebnje